Hansfelde ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Hansfelde (Hamberge), ein Ortsteil von Hamberge, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Hansfelde (Uckerland), ein Gemeindeteil der Gemeinde Uckerland im Landkreis Uckermark in Brandenburg
in Polen
 Brocz (ehemals Hansfelde im Landkreis Schlawe, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Polanów
 Gieczynek (ehemals Hansfelde im Netzekreis, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Gmina Wieleń
 Jasiewo (ehemals Hansfelde im Landkreis Graudenz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe: Gmina Gruta
 Kłosowo (ehemals Hansfelde im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Wałcz (Landgemeinde)
 Kościanka (ehemals Hansfelde im Landkreis Belgard, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Nadziejewo (ehemals Hansfelde im Landkreis Schlochau, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Gmina Czarne
 Tychowo (ehemals Hansfelde im Landkreis Stargard, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Stargard
in Russland
 Name? (ehemals Hansfelde im Landkreis Bartenstein, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Oblast Kaliningrad